Халід Яфай (англ. Khalid Yafai; 11 червня 1989, Бірмінгем) — британський професійний боксер.
 Гамаль Яфай (англ. Gamal Yafai; 4 серпня 1991, Бірмінгем) — британський професійний боксер.
 Галал Яфай (нар. 11 грудня 1992) — британський боксер.